Альберт П. Крері (1911—1987) — полярний дослідник.
 Крері (гори) () — гори вулканічного походження в Антарктиді, у її західній частині, на території Землі Мері Берд.